

Album 

 L'Essentiel, album de Daniel Balavoine sorti en  ;
 L'Essentiel, album de Jeanne Mas sorti en  ;
 L'Essentiel, album de Mireille Mathieu sorti en  ;
 L'Essentiel, album de Julie Pietri sorti en  ;
 L'Essentiel, album d'Hélène sorti en .

Presse 

 L'Essentiel, magazine régional de La Rochelle (1996-) ;
 L'Essentiel, quotidien gratuit du Luxembourg  (2007-) ;
 L'Essentiel, station de radio luxembourgeoise.